Ловиште () — населенный пункт на юго-востоке Хорватии, в Дубровницко-Неретванской жупании, небольшой морской порт. Расположен на западном конце полуострова Пелешац, в красивой бухте на побережье Адриатического моря. Население составляет 244 человека.

История 
Поселок был основан в 1885 году. Название в переводе с хорватского означает «охотничье угодье», «район охоты». Старожилы называют его «Ловишче» (). Официальная форма «Ловиште» возникла в результате приведения названия стандартам языка.

Несмотря на небольшой размер, в последнее время селение привлекает немало туристов, которые предпочитают местности уединенного, уютного характера и спокойный отдых.

География 
Территория Ловиште почти не имеет возвышений. Холмы не превышают 200 м над уровнем моря, а склоны пологие. Благодаря географическому положению и характеру местности в пределах поселка осадки редки, а количество солнечных часов достаточно велико. По некоторым данным, это число достигает 3000 часов солнечных часов в год, что больше, чем даже на острове Хвар.

Фауна и флора 
Распространена средиземноморская флора, кустарники, подлески, маквис и прибрежные вечнозеленые леса каменного дуба и сосны.

В водах вдоль берегов поселка можно найти колонии морской травы Posidonia и взятый под охрану вид двустворчатых periska, встречающийся только в чистой воде.

В западной части полуострова Пелешац, в окрестностях Ловиште, ещё встречается более 100 видов птиц. Из других известных видов — шакал (), мангуст (), орешниковая соня, заяц (), дикая свинья (), желтопузик (), чёрный дрозд (), жаба зелёная (), средиземноморская чайка () и филин ().

Примечания

Ссылки 

 Информационный сайт Ловиште и Пелешаца

Населённые пункты Дубровницко-Неретвинской жупании